Улица Лизы Чайкиной () — улица в Новозаводском районе города Чернигова, исторически сложившаяся местность (район) Старая Подусовка. Пролегает от улицы Харьковская до улицы Заньковецкой.

Нет примыкающих улиц.

История 
Лесная Подусовская улица проложена в конце 1950-х годов и была частично застроена индивидуальными домами.

В 1960 году улица получила современное название — в честь Героя Советского Союза, секретаря подпольного райкома и одного из организаторов партизанского отряда в годы Великой Отечественной войны Елизаветы Ивановны Чайкиной.

Застройка 
Улица пролегает в северо-западном направлении вдоль леса. Непарная сторона улицы заняты усадебной застройкой, парная — не застроена.

Учреждения: нет.

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. — с. 850 ЧАЙКІНОЇ  ЛІЗИ  ВУЛИЦЯ
 Сапон В. . Вулиці старого Чернігова: Історико-краєзн. етюди. — Чернігів: РВК «Десн. правда», 2007. — 128 с.
 

Улицы Чернигова